Il torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 si è disputato dal 17 al 30 gennaio 2022. 

Lo spagnolo Rafael Nadal è risultato vincitore sconfiggendo in finale il russo Daniil Medvedev, con il punteggio di 2-6, 65-7, 6-4, 6-4, 7-5, conquistando così per la seconda volta l'Australian Open e il ventunesimo Slam della sua carriera. Con questa vittoria Nadal è diventato uno dei quattro tennisti che hanno vinto due volte tutti gli slam, insieme a Emerson, Laver e Djokovic. Avendo vinto il suo secondo titolo a 13 anni di distanza dal primo, ha anche stabilito il record di maggior distanza tra due vittorie agli Australian Open.

In semifinale Nadal aveva sconfitto Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere tale traguardo agli Australian Open. 

Novak Đoković era il detentore del titolo, ma non ha potuto difenderlo in quanto è stato espulso dall'Australia dopo che gli è stato annullato il visto d'ingresso per l'ingresso nel Paese perché considerato un pericolo sanitario  per le sue posizioni no-vax.

Teste di serie 

  Novak Đoković (espulso per revoca del visto)
  Daniil Medvedev (finale)
  Alexander Zverev (quarto turno)
  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Andrej Rublëv (terzo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Matteo Berrettini (semifinale)
   Casper Ruud (ritirato)
  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Jannik Sinner (quarti di finale) 
  Cameron Norrie (primo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno) 
  Denis Shapovalov (quarti di finale) 
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Cristian Garín (terzo turno)

  Gaël Monfils (quarti di finale) 
  Aslan Karacev (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (quarto turno)
  Taylor Fritz (quarto turno)
  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  John Isner (primo turno)
  Reilly Opelka (terzo turno)
  Daniel Evans (terzo turno)
  Lorenzo Sonego (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Marin Čilić (quarto turno)
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Ugo Humbert (primo turno)
  Lloyd Harris (primo turno)
  Carlos Alcaraz (terzo turno)
  Alex De Minaur (quarto turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)
  Stefan Kozlov (secondo turno)
  Andy Murray (secondo turno)

  Christopher O'Connell (terzo turno)
  Lucas Pouille (primo turno)
  Tseng Chun-hsin (primo turno) 
  Aleksandar Vukic  (secondo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (terzo turno)
  Marcelo Tomás Barrios Vera (primo turno)
  Liam Broady (primo turno)
  Tarō Daniel (terzo turno)
  Tomás Martín Etcheverry (primo turno)
  Norbert Gombos (secondo turno)
  Emilio Gómez (primo turno)
  Yannick Hanfmann (secondo turno)

  Michail Kukuškin (primo turno)
  Jiří Lehečka (primo turno)
  Tomáš Macháč (secondo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)
  Nikola Milojević (primo turno)
  Timofej Skatov (primo turno)
  Alejandro Tabilo (primo turno)
  Marco Trungelliti (primo turno)

Lucky loser 

  Salvatore Caruso (primo turno)
 Ernesto Escobedo (primo turno)
 João Sousa (primo turno)

  Roman Safiullin  (primo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2022